Хэппи-Вэлли () — топоним.

Австралия
 Хэппи-Вэлли — пригород Аделаиды, штат Южная Австралия.

Китай
 Хэппи-Вэлли — один из районов Гонконга.
 Хэппи-Вэлли — футбольный клуб из Гонконга.